Firenze
Palazzo Niccolini - in via dei Servi 15
Palazzo Niccolini-Naldini - in piazza del Duomo 28 rosso angolo via dei Servi 2-4
Palazzo Niccolini al Canto dei Pazzi - in via del Proconsolo 5 angolo via del Corso
Palazzo Niccolini di Camugliano - in via del Moro 15 angolo via della Spada e via dei Fossi 12

Trento
Casa Niccolini